Bruno Gudelj (1966), Kroatisch handballer
Nebojša Gudelj (1968), Servisch voetballer en voetbaltrainer
Nemanja Gudelj (1991), Servisch-Nederlands voetballer